Le mot espagnol Maestranza désigne une société d'équitation. On retrouve ainsi en Espagne :

 les Reales Maestranzas de Caballería : corporations nobiliaires sous patronage royal qui ont pour objet l'exercice de la pratique équestre. Ces sociétés aristocratiques ont fleuri à l'époque moderne. Certaines ont survécu jusqu'à nos jours. Voir l'article Maestranza de caballería sur la wikipédia hispanophone.
 la Real Maestranza de Caballería de Séville est l'une de ces corporations, basée à Séville. Elle fut fondée en 1670, sur les bases d'une ancienne confrérie chevaleresque médiévale. Elle s'adonne aujourd'hui à des activités de mécénat et de soutien aux pratiques taurine et équestre.
 les Arènes de la Real Maestranza de Caballería de Séville, sont les arènes de Séville. Construites à partir du  par la Real Maestranza de Séville, elles en sont encore la propriété.
 le Théâtre de la Maestranza, situé à proximité immédiate des arènes de Séville.
En Sicile, une maestranza (des maestranze) sont des guildes artisanales, qui se sont développées entre le  et le .
Homonymie
Histoire militaire de l'Espagne